Johan Christian Schønheyder kan syfta på:

 Johan Christian Schønheyder (1742–1803), norsk biskop
 Johan Christian Schønheyder (1915–2015), norsk idrottsledare